Сехемра-Сементауи Джхути — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1603—1602 годах до н. э. Представитель XVII династии (Второй переходный период).

Помимо Туринского царского списка Сехемра-Сементауи Джхути упомянут в Карнакском царском списке и на фрагменте известнякового дверного косяка из Дейр-эль-Балласа. По неясной причине надписи на ящике для каноп этого царя были переделаны, и данный ящик использовался для хранения косметических принадлежностей царицы — великой царёвой жены Ментухотеп; ящик нашли вместе с аккуратным прямоугольным саркофагом в гробнице царицы в Фивах.

Вряд ли правление Сехемра-Сементауи Джхути продлилось больше года.

Имена Сехемра-Сементауи Джхути 

Его тронным именем стало Сехемра-Сементауи, «Сила бога солнца, укрепившая Обе Земли»; «Хорово имя» царя звучало, очевидно, как Ичиемнехеру, «Сильный завоеватель»; «золотым именем» было Усерхау, «Сильный в явлениях»; личное имя этого царя, следовавшее после эпитета «сын солнца», было Джхути.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Фараоны XVII династии